(1094) Сиберия — небольшой астероид главного пояса, который входит в состав семейства Эвномии. 
 Ла-Сиберия — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.